Por «calle del Puerto» o «calle Prim» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de Badalona; 
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de Madrid; 
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de Málaga; 
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de San Sebastián;
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de Valencia; y
la calle de San Bartolomé de la ciudad española de Zaragoza.